Glacialisaurus — род завроподоморфных динозавров из семейства массоспондилид, ископаемые остатки которого найдены в нижнеюрских породах в центральной части Трансантарктических гор Антарктиды. Таксон основан на голотипе FMNH PR1823 — части задней конечности, а также по отнесённому к роду материалу FMNH PR1822 — левому бедру. Типовым и единственным видом является Glacialisaurus hammeri.

Описание 

Образцы были собраны в туфогенных алевролитах и ​​аргиллитах нижней части геологической формации  на горе Керкпатрик. В 2007 году палеонтологи Натан Смит и Диего Пол назвали и описали новый вид Glacialisaurus hammeri. Родовое название происходит от , «ледяной» или «замороженный» — это отсылка к леднику Бирдмор в Трансантарктических горах, где были найдены ископаемые остатки. Видовой эпитет hammeri дан в честь  из , который внёс большой вклад в исследования палеонтологии и Антарктики.

Систематика 

Проведённый авторами описания филогенетический анализ восстановил Glacialisaurus в качестве представителя семейства массоспондилид, не-эузавроподового завроподоморфа, более продвинутого, чем другие формы, такие как сатурналия и платеозавр. Особенности его стопы похожи на таковые у Lufengosaurus из ранней юры Китая, и то же филогенетическое исследование предполагает, что Lufengosaurus, возможно, был близким родственником Glacialisaurus, тогда как другие массоспондилиды, такие как Coloradisaurus и Massospondylus, оказались более базальными формами. Открытие Glacialisaurus важно для изучения раннего распространения динозавров. Присутствие этого примитивного завроподоморфа в формации Хэнсон (которая также дала остатки, приписываемые истинным завроподам) показывает, что как примитивные, так и продвинутые представители этой линии существовали бок о бок в начале юрского периода. Меньшие, чем у зауроподов, размеры (длина порядка 7,6 метра и вес 4-6 тонн), судя по всему, позволяли ему временно подниматься на две ноги.

Кладограмма:

Примечания 

Massospondylidae
Динозавры юрского периода
Динозавры Антарктики
Ископаемая фауна Антарктики
Монотипические роды архозавров
Фоссилии, описанные в 2007 году